Роганка (село) — Малороганский сельский совет, Харьковская область.
 Роганка (река), она же Рогань — Харьковская область.
 Верхняя Роганка (она же Червоная Роганка) — село, Харьковская область.
 Верхняя Роганка (река) — приток Роганки.
 Нижняя Роганка — река, приток Роганки.
 Малая Роганка — река, приток Роганки.

См. также 
 Рогань (значения)